Ю́рий Фёдорович Каря́кин (22 июля 1930, Пермь — 18 ноября 2011, Москва) — советский и российский литературовед, писатель, публицист, общественный деятель. Автор работ о творчестве Ф. М. Достоевского.

Народный депутат СССР. Лауреат премии Президента РФ.

Биография 
Родился в семье партийного работника Алексея Морозова, умершего в 1935 году. В 1946 году принял фамилию и отчество по отчиму Фёдору Ивановичу Карякину.

В 1953 году окончил философский факультет МГУ, затем учился в аспирантуре, откуда будет отчислен, хотя и после восстановлен. В изложении И. Н. Зориной: «В 1943 году семья переехала в Москву, где он окончил школу и в 1948 году поступил на философский факультет МГУ. Параллельно и факультативно учился на филологическом факультете. В 1953 г. поступил в аспирантуру философского факультета по специальности русской философии. В 1954 году был отчислен, потому что вместе со своими товарищами (Е. Плимаком, Л. Филипповым и И. Пантиным) провел „расследование“ и обвинил в плагиате, доносах на ученых — двух философских „генералов“, „столпов“ факультета — И. Я. Щипанова и М. Т. Иовчука. Научный руководитель Карякина — Щипанов, узнав об этом „расследовании“, так напутствовал своего ученика: „Годом раньше — быть бы тебе лагерной пылью“. Посадить не смог, но отчисления из аспирантуры добился. Впрочем, вскоре сам попался, но уже по другому знаменитому „Александровскому делу“. В аспирантуре Карякина восстановили, но защититься не дали».
Школьным и университетским другом его был Георгий Арбатов, другом и сокурсником по философскому факультету — Леонид Пажитнов.

В 1956—1960 годах работал научным редактором в журнале «История СССР». В 1960—1965 годах работал в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге («ПМС», чей шеф-редактор А. М. Румянцев пригласил его туда по рекомендации Е. А. Амбарцумова).
Ю. Карякин вспоминал, что за годы работы в журнале «ПМС» он «как и другие „консультанты“, написал немало „ревизионистских“ статей, которые, впрочем, всегда имели подписи разных генсеков (генеральных секретарей) братских компартий», в частности за Макса Реймана, Вилли Песси.
Член КПСС с 1961 года.
Познакомившаяся с ним в 1964 году и ставшая впоследствии его супругой И. Н. Зорина вспоминала, что в то время Юрий Карякин был «идеалистом, все ещё ленинцем, ему всё казалось, что тиран Сталин всё испортил, [что] было хорошее начало».
Ю. Карякин выделял то, что в «ПМС» в 1962 году он опубликовал статью «О мирном и немирном путях социалистической революции» (под псевдонимом Г. Кар), которую «перепечатали во многих изданиях… увидев в ней свидетельство поворота Москвы к новому курсу: отход от политики „холодной войны“, ориентацию на мирное сосуществование с капиталистическим миром», а также статью «Антикоммунизм, Достоевский и „достоевщина“» в 1963 году, которая «стала своего рода „амнистией“ Достоевскому на родине, в Советской России, где он был в течение десятилетий советской власти едва ли не „запрещенным“ писателем».

В 1965—1967 годах специальный корреспондент газеты «Правда» (По свидетельству И. Н. Зориной, «взял» его туда спецкором А. М. Румянцев, в 1958—1964 гг. шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма»).
Карякин предпринимал оказавшуюся неуспешной попытку напечатать в «Правде» отрывок из романа Солженицына «В круге первом», а потом спас уже арестованную рукопись, вынув ее из сейфа главного редактора.

И. Н. Зорина вспоминала о Карякине: «После относительно спокойной и одновременно вольной пражской жизни Москва его ошеломила». «Любимейшим пристанищем» там для него стал журнал «Новый мир», также имелись «две отдушины» — театр на Таганке (как указывает И. Зорина, Карякин станет там членом Художественного совета театра) и мастерская Эрнста Неизвестного.
Зорина вспоминала, что «у Карякина была семья. Семье он оставил полученную им, пока он еще работал в Праге, квартиру на Аэропортовской, цэковскую шикарную квартиру. Ясно было, что у нас никаких претензий не было, ни на квартиру, ни на книги, ни на что. И нам помог замечательный человек Камил Икрамов, сын расстрелянного когда-то Икрамова, который сделал совершенно царский жест: „Ребята, живите у меня на Аэропортовской, а я поеду в свой родной Ташкент, а потом, глядишь, и образуется“. И мы, действительно, жили там, потом где-то по разным квартирам». К 1967 году же они с Зориной въехали в новоприобретённую кооперативную однокомнатную квартиру.

В 1967—2001 годах — старший научный сотрудник Института международного рабочего движения АН СССР (с 1990 года — Институт сравнительной политологии РАН). За антисталинское выступление на вечере памяти Андрея Платонова был в 1968 году исключён из КПСС заочно Московским горкомом партии.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от АН СССР (на Первом съезде выступает с требованием вернуть гражданство А. Солженицыну), входил в Межрегиональную депутатскую группу — первую в СССР легальную оппозиционную парламентскую группу. Участвовал в создании организации «Мемориал». С 1990 года — на общественных началах работал в Высшем консультационно-координационном совете при председателе ВС РСФСР Ельцине.

В 1993 году подписал «Письмо 42-х». Автор высказываний «Россия, одумайся, ты одурела!» и «Наступать на грабли — наш национальный спорт» (по поводу первичных результатов выборов декабря 1993 года в состав 1-ой Государственной Думы, когда впереди оказались партии ЛДПР и КПРФ).
По свидетельству И. Н. Зориной, после отзыва Костикова в 1996 году с должности посла России в Ватикане Ю. Карякин неуспешно предлагал свою кандидатуру на эту должность.

Близким другом его был Витторио Страда.

С 1993 года жил в Переделкино.
Умер после тяжёлой продолжительной болезни.
Похоронен 22 ноября на Переделкинском кладбище.

Награды 
 Орден Почёта (2000) — за большой вклад в развитие отечественной культуры
 Медаль «Защитнику свободной России» (1993)
 Премия Президента РФ в области литературы и искусства за 2000 год.

Библиография 
 Карякин Ю.Ф., Плимак Е. Г. Мистер Кон исследует «русский дух». — М.: Соцэкгиз, 1961.
 Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Запретная мысль обретает свободу. — М.: Наука, 1966. — 304 с., 5 500 экз.
 Карякин Ю.Ф. Перечитывая Достоевского. — М.: Новости, 1971. — 248 с.
 Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х гг. XIX в. М.: Мысль, 1976;
 Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова (Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). — М.: Художественная литература, 1976. — 158 с.
 Карякин Ю.Ф. Достоевский. Очерки. — М.: Правда, 1984. — 48 с., 94 000 экз.
 Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. — М.: Советский писатель, 1989. — 656 с., 45 000 экз.
 Карякин Ю.Ф. Перемена убеждений (От ослепления к прозрению). — М.: Радуга, 2007. — 416 с.
 Карякин Ю.Ф. Пушкин. От лицея до …Второй речки. — М.: Радуга, 2009.
 Карякин Ю.Ф. Достоевский и Апокалипсис. — М.: Фолио, 2009. — 704 с.
 Карякин Ю.Ф. Бес смертный. Приход и изгнание. — М.: Новая газета, 2011.
 Карякин Ю.Ф. Не опоздать! Беседы. Интервью. Публицистика разных лет / Сост. И. Зорина. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. — 464 с., 1000 экз., ISBN 978-5-89059-176-0
 Карякин Ю.Ф. Переделкинский дневник / составитель: Ирина Зорина. - М.: Книжный клуб 36,6, 2016. - 608 с.       ISBN 978-5-98697-354-8.
 Карякин Ю.Ф. Лицей, который не кончается / сопроводит. статья и составление Ирины Зориной. — М.: Время, 2019. — 224 с.

Цитаты 

 …как бы научиться писать так, чтобы потом не брать своих слов обратно?
 О нём
 Его имя в годы перестройки знали все, кто причислял себя к мыслящей интеллигенции.

Примечания

Литература 
 Зорина И. Н. Жажда дружбы. Карякин о друзьях и друзья о Карякине. — М.: Радуга, 2010. — 416 с.
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 Яндекс. Пресс-портреты: Карякин Юрий
 Карякин Юрий Фёдорович на Биография.ру
 Новая книга Юрия Карякина «Перемена убеждений» (Эфир «Эхо Москвы»), 10 февраля 2008
 Могила Ю. Ф. Карякина
 Жажда правды: вечер памяти Юрия Карякина в Переделкино

Достоевисты
Публицисты России
Философы России
Народные депутаты СССР от научных обществ
Члены Союза российских писателей
Выпускники философского факультета МГУ
Похороненные на Переделкинском кладбище
Восстановленные в КПСС
Сотрудники Института истории АН СССР
Журналисты газеты «Правда»
Члены Союза писателей Москвы
Сотрудники Института социологии РАН
Сотрудники ИМРД АН СССР
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Подписавшие «Письмо сорока двух»
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства